Soyah steht für:

 Soyah (Guinea), eine Unterpräfektur in Guinea

Soyah ist der Familienname folgender Personen:

 Melanie Soyah (* 1977), deutsche Fußballspielerin